Stäubli est un nom de famille originaire de Suisse.

Entreprise 
Stäubli International AG, groupe international qui conçoit, fabrique et commercialise des machines pour le tissage par cadres, les machines Jacquard et tapis, des raccords rapides (connecteurs) et des robots industriels.

Patronyme 

 Hermann Stäubli, fondateur de Stäubli International AG ;
 Jürg Stäubli (1957-), homme d'affaires suisse.

Voir aussi